Folgende Liste sortiert Länder nach der Anzahl an Personen, die im Straßenverkehr ums Leben gekommen sind. Angegeben ist zudem die Anzahl der Verkehrstoten je 100.000 Einwohner und die Anzahl der Verkehrstoten, die auf je 100.000 motorisierte Fahrzeuge kommen. Als motorisierte Fahrzeuge zählen sowohl Personenkraftwagen, schwere Fahrzeuge wie Lastkraftwagen und Busse als auch Zweiräder wie Motorräder oder Motorroller.

Im Jahre 2016 kamen weltweit laut offiziellen Angaben der einzelnen Staaten 629.365 Personen im Straßenverkehr ums Leben. Die von der WHO geschätzte Summe der Verkehrstoten beläuft sich auf 1.323.666.

Das Land mit den meisten Verkehrstoten weltweit war Indien mit 150.785 Personen. Laut Kalkulationen der WHO kamen sogar 299.091 Personen ums Leben.

Die Zahl der Verkehrstoten pro 100.000 Einwohner drückt gut aus, in welchem Land es am gefährlichsten ist, am Straßenverkehr teilzunehmen. Die höchste Quote an Verkehrstoten hatte Liberia mit 35,9 Toten auf 100.000 Einwohner. In Liberia war es damit bezogen auf die Wahrscheinlichkeit, im Straßenverkehr ums Leben zu kommen, rund 9-mal so gefährlich wie in Deutschland. In den USA war es rund 3-mal so gefährlich wie in Deutschland. In Deutschland war es wiederum etwa 1,3-mal so gefährlich wie in Großbritannien. Das Land mit dem weltweit niedrigsten Wert ist San Marino, dort gab es keinen Verkehrstoten 2016.

Die Angabe der Verkehrstoten pro 100.000 motorisierte Fahrzeuge gibt Hinweise auf die Sicherheit von Fahrzeugen und Fahrwegen, auf das Fahrkönnen und die Risikobereitschaft der Fahrer sowie auf die Qualität der Rettungsinfrastruktur und der Unfallmedizin. In Guyana und in Togo kommt pro Jahr ein Verkehrstoter auf rund 120 motorisierte Fahrzeuge, in Deutschland liegt der Wert bei einem Verkehrstoten auf rund 17.000 Fahrzeuge.

Von allen Verkehrstoten deutschlandweit waren im Jahr 2016 48 % Autofahrer, 19 % Motorrad- oder Motorrollerfahrer, 15 % Fußgänger, 6 % unspezifizierte Passanten und 12 % Radfahrer. Weltweit waren es 38 % Autofahrer, 20 % Motorrad- oder Motorrollerfahrer, 26 % Fußgänger, 11 % unspezifizierte Passanten und 5 % Radfahrer. Insgesamt waren 77 % aller Verkehrstoten Männer. Die meisten Unfälle mit Todesfällen ereigneten sich in Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen, während die Quote in reichen Ländern dank besserer Schutzmaßnahmen und Infrastruktur viel niedriger lag. Deutschland, Österreich und die Schweiz gehören weltweit zu den Ländern mit der höchsten Verkehrssicherheit.

Verkehrsunfälle sind die achthäufigste Todesursache weltweit, noch vor Aids, Tuberkulose oder Durchfallerkrankungen.

Rangliste 
Sämtliche Angaben stammen aus dem Road Safety Report 2018 der Weltgesundheitsorganisation und gelten für das Jahr 2016. Zu bedenken ist, dass einige Angaben von Schätzungen oder Fortschreibungen stammen und es nationale Unterschiede bei der Definition von Verkehrstoten geben kann. Zum Beispiel gibt China offiziell für das Jahr 2016 genau 58.022 Verkehrstote an, während die Schätzung der WHO 256.180 Tote beträgt. Die Zahlen der unten abgebildeten Tabelle beruhen einmal auf den offiziellen Angaben der Verantwortlichen der einzelnen Länder und einmal auf den Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation.

Siehe auch 

Straßenverkehrssicherheit

Einzelnachweise 
Liste (Staaten)

!
Tot
Verkehr